— японская фамилия. Известные носители:

 Хорикоси, Дзиро (1903—1982) — японский авиаконструктор.
 Хорикоси, Кохэй (род. 1986) — японский мангака.
 Хорикоси, Харуёси (род. 1945) — японский айкидока, обладатель 7 дана школы Айкикай.